Zabol – prowincja w Afganistanie
 Zabol – miasto w Iranie